Lettenmühle ist der Ortsname von

 Lettenmühle (Bechhofen), Ortsteil des Marktes Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Lettenmühle (Igensdorf), Ortsteil des Marktes Igensdorf, Landkreis Forchheim, Bayern
 Lettenmühle (Kemnath), Ortsteil der Stadt Kemnath, Landkreis Tirschenreuth, Bayern